Владимир Шишов:
 Шишов, Владимир Александрович (1910—1969) — лётчик-истребитель, капитан, командир эскадрильи, Герой Советского Союза.
 Шишов, Владимир Сергеевич (род. 1940) — советский и российский дипломат, посол СССР и России в Мавритании, посол России в Кувейте.